Osiedle Słowackiego w Lublinie
 Osiedle Słowackiego Północ w Piotrkowie Trybunalskim
 Osiedle Słowackiego we Wronkach
 Osiedle Słowackiego w Zielonej Górze

Słowackiego